Ида може бити:

 Ида (јунак)
 Ида (планина)
 Иминодисирћетна киселина
 Ида (филм), пољски филм из 2013.
 Ида (Нагано), град је у Јапану у префектури Нагано
 Ида од Формбах-Рателнберга, била је жена Леополда II од Аустрије
 Ида од Бабенберга, је била супруга Лутолд од Знојмаили:
 Вељка Ида, насеље у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република
 Мала Ида, насеље у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република
 Међународна развојна асоцијација, организација
 243 Ида, астероид